Az Úrvalsdeild 1975-ös szezonja volt a bajnokság hatvannegyedik kiírása. A bajnokságban 8 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1975

1975
Izland 1